Das Mixed der Wimbledon Championships 1998 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidiger waren Helena Suková und Cyril Suk, die jedoch bereits in der ersten Runde die Chance auf den dritten Titel in Folge verloren. Das Finale bestritten Mirjana Lučić und Mahesh Bhupathi gegen Serena Williams und Max Mirny, welches Williams und Mirny in 2 Sätzen gewannen. Für beide war es der erste Grand-Slam-Titel ihrer Karriere.

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw der Wimbledon Championships auf ITFtennis.com (englisch)

Mixed
1998